Плумильо́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плестен-ле-Грев. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22226.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 150 км северо-западнее Ренна, в 60 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2 487 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1495 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1022 были экономически активными, 473 — неактивными (показатель активности — 68,4 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 1022 активных работали 936 человек (492 мужчины и 444 женщины), безработных было 86 (37 мужчин и 49 женщин). Среди 473 неактивных 109 человек были учениками или студентами, 231 — пенсионерами, 133 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мильо (XV век). Исторический памятник с 1921 года
 Церковь Нотр-Дам (XV век). Исторический памятник с 1935 года
 Часовня Сен-Кадо (XVIII век). Исторический памятник с 1926 года
 Усадьба Ланаколь (1757 год). Исторический памятник с 2004 года
 Придорожный крест (XVII век). Исторический памятник с 1927 года
 Распятие на кладбище (XVIII век). Исторический памятник с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор